Massaggiatore – colui che compie la tecnica del massaggio
 massaggiatore intimo – stimolatore erotico, solitamente di forma fallica